Юки — кириллический вариант нескольких различных японских имён.

Может означать:

Люди 
 Yu~ki — басист группы Malice Mizer в 1990-х годах.
 Юки — гитарист японской рок-группы Λucifer.
 Юки (ゆうき) — синтезаторщик японской музыкальной группы An Cafe.
 Юки Кадзиура — японский музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
 Юки Касиваги — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Юки Курамоти — японская певица, музыкант, композитор.
 Юки Мацуока — сэйю.
 Юки Масуда — сэйю.
 Юкиэ Накама — японская актриса и певица.
 Юка Нанри — сэйю и поп-певица.
 Юки, Сатоси (род. 1972) — японский го-профессионал 9 дана, победитель розыгрыша титула тэнгэн 2010 года.
 Юки Кадзи — японский сэйю и певец.
 Юка Сато — японская фигуристка.
 Юки — ударник японской метал группы Versailles.
 Юки — клавишник японской метал группы Galneryus.
 Юкитеру — ударник японской рок-группы Λucifer.

Аниме и манга

Личное имя 
 Миюки Такахара, персонаж «Lucky Star».
 Юки Нагато, персонаж «Меланхолии Харухи Судзумии».
 Юки Сома, персонаж «Fruits Basket».
Юка Кадзами, персонаж серии игр «Touhou Project».
 Юкито Цукисиро, персонаж «Cardcaptor Sakura».
 Юки Кросс, персонаж «Vampire Knight».
 Юки Гио, персонаж «Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru».
 Юки Митани, персонаж «Hikaru no Go».
 Юки Кей, персонаж «Moyashimon».
 Юкино Миядзава, персонаж «Kare Kano».
 Юки Конно, персонаж «Sword Art Online».
 Юкитеру Амано, персонаж «Future Diary».
Юки-Онна, персонаж «Nioh».

Фамилия 
 Рито Юки, персонаж «To Love-Ru».
 Эйри Юки, персонаж «Gravitation».
 Асуна Юки, персонаж «Sword Art Online».

Другие произведения 
 Юки, персонаж французского анимационного сериала «Галактический футбол».

Прочее 
 Юки — индейское племя в Калифорнии.
 Юкийские языки — исчезнувшая семья языков запада Калифорнии.
 Юки — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.

См. также 
  — персонаж японского фольклора.
 Юкигассен — японская спортивная игра в снежки, название происходит от слова «юки» — «снег».

Юки